A Poli Rugby é um clube de Rugby Union da cidade de São Paulo, SP, Brasil. Fundado em 1971, filiado a Confederação Brasileira de Rugby.

História 
O Rugby foi introduzido na Escola Politécnica da Universidade de São Paulo no ano de 1971. Já neste ano a Poli Rugby participou do torneio de rugby universitário paulista organizado pela FUPE – Federação Universitária Paulista de Esportes, disputando-o com a Engenharia Mackenzie e a Medicina da USP. 

A partir de 1972, a Poli Rugby passou a disputar Campeonatos Paulistas, tanto na primeira como segunda divisões, com suas equipes “A” e “B”, tendo sido, ainda na década de 70, campeã de ambos os torneios. Também participou do Campeonato Brasileiro de Rugby de Primeira Divisão, organizado pela entidade máxima do esporte no Brasil até então, a ABR – Associação Brasileira de Rugby; do qual participavam equipes do estado de São Paulo, do Estado do Rio de Janeiro e do Estado do Paraná. Cedeu vários de seus jogadores para as Seleções Paulista e Brasileira. Vários de seus membros tiveram intensa atuação no sentido de divulgar o rugby no Brasil para brasileiros, mais especificamente no estado de São Paulo, tendo auxiliado, através do voluntariado de vários de seus jogadores, a formar equipes infantis e juvenis em vários colégios tradicionais de São Paulo, tais como o Colégio Rio Branco, o Colégio Santa Cruz, o Colégio Santo Américo, o Colégio São Luiz e outros, a partir de 1973.

Através de vários de seus jogadores, auxiliou na formação de várias equipes de Rugby universitárias na época, tais como Engenharia Mauá, FEI, ESALQ, Veterinária da USP, Engenharia de Bauru e outras, mediante a realização de jogos–treino e outras atividades.

Vários de seus jogadores atuaram decisivamente na criação da SBAR – Sociedade Brasileira de Árbitros de Rugby, primeiro núcleo para a formação de árbitros brasileiros; houve também ativa participação de seus membros nos quadros dirigentes da FUPE, da ABR e da SBAR. Desde a sua fundação, a Poli Rugby está intensamente engajada no movimento de expansão do Rugby brasileiro, participando de diversos campeonatos, e mantendo sua tradição de formadora e reveladora de atletas.

Principais Títulos 
  Campeonato Brasileiro de Rugby Série A campeão 2 vezes (2018 e 2022)
 Campeonato Paulista de Rugby Série A campeão 3 vezes (2017, 2018 e 2022)
 Campeonato Brasileiro de Rugby série B  vice campeão (2016)
  Campeonato Brasileiro de Rugby Série B campeão 1 vez (1992)
  Campeonato Paulista de Rugby Série B campeão 4 vezes (1984, 1985, 2011, 2012)
  Campeonato Brasileiro Universitário de Sevens campeão 1 vez (2010)
  Interusp campeão 15 vezes (1993,1994,1995,1996,1998,1999,2001,2002,2003,2004,2005,2009,2011,2012,2014)

Cores e Brasão 
Suas cores são as cores tradicionais da Escola Politécnica, o amarelo e o azul, e em seu escudo figura a efígie da deusa Palas Athena ou Minerva, a deusa da ciência e da sabedoria da mitologia greco-romana, que adorna o brasão oficial da Escola.

Outros Títulos 
 2011 - Campeão do Seven Universitário da FEA
 2011 - Copa USP de Rugby
 2016 - Copa USP de Rugby
2017 - Vice-campeão Copa USP de Rugby

Treinos 
Os treinos são realizados às Terças e Quintas a partir das 18h, no CepeUSP

Ligações externas 
 
 

Times de rugby de São Paulo
Esporte na cidade de São Paulo
Universidade de São Paulo